Sermitsiaq – wyspa w południowo-wschodniej Grenlandii.
 Sermitsiaq – góra na wyspie Sermitsiaq.
 Sermitsiaq – lodowiec w zachodniej Grenlandii.
 Sermitsiaq – czasopismo wydawane w Grenlandii.